Recoiled () — ремиксовый мини-альбом американской индастриал-рок-группы Nine Inch Nails, на котором представлены ранее официально не издававшиеся ремиксы, созданные Coil.

Об альбоме 
Мини-альбом содержит четыре редких ремикса песен Nine Inch Nails, которые были доступны в интернете в 2013 году как бутлег. Ремиксы были созданы на композиции «Gave Up» (Broken, 1992), «Closer», «The Downward Spiral» и «Eraser» (The Downward Spiral, 1994). Издание Recoiled на CD и виниле ремикс трека «Eraser».

Бутлег был доступен для прослушивания на YouTube и имел название Uncoiled ().

Список композиций

Цифровая версия

CD-версия

Винил

Примечания

Ссылки 

Мини-альбомы ремиксов
Альбомы Nine Inch Nails
Альбомы Coil
Бутлеги
Альбомы индастриал-рока
Альбомы в стиле дарк-эмбиент